Pieni-Mykärä kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieni-Mykärä (ö, lat 61,63, long 26,52), Södra Savolax, S:t Michel, 
 Pieni-Mykärä (ö, lat 61,72, long 26,76), Södra Savolax, S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar